Урозеро:

 У́розеро — заказник в Республике Карелия.
 Урозеро — деревня в Белозерском районе Вологодской области
 Урозеро — озеро в Ленинградской области.
 Урозеро — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Урозеро — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Урозеро — в Вытегорском районе Вологодской области.
 Урозеро — озеро в Прионежском районе Республики Карелии.
 Урозеро — озеро в Белозерском районе Вологодской области.